Список эпизодов американского телесериала «Сотня», разработанного Джейсоном Ротенбергом и основанного на одноимённой книге Кэсс Морган. Премьера шоу состоялась в среду, 19 марта 2014 года.

В центре сюжета находится сотня несовершеннолетних преступников, которые попадают на планету Земля спустя 97 лет после апокалипсиса.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
! rowspan="2"| Эпизоды
! colspan="2"| Оригинальная дата показа
! scope="col" colspan="2" | Рейтинг Нильсена
|-
! Премьера сезона
! Финал сезона
! Ранк
! Зрители(миллионы)
|-
 |style="background:#245557;"|
 | [[Список эпизодов телесериала «100»#Сезон 1 (2014)|1]]
 | 13
 | 19 марта 2014
 | 11 июня 2014
 | 150
 | 2,59
|-
 |style="background:#787586;"|
 | [[Список эпизодов телесериала «100»#Сезон 2 (2014–15)|2]]
 | 16
 | 22 октября 2014
 | 11 марта 2015
 | 157
 | 2,46
|-
 |style="background:#85A0A6;"|
 | [[Список эпизодов телесериала «100»#Сезон 3 (2016)|3]]
 | 16
 | 21 января 2016
 | 19 мая 2016
 | 165
 | 1,94
|-
 |style="background:#EE7315;"|
 | [[Список эпизодов телесериала «100»#Сезон 4 (2017)|4]]
 | 13
 | 1 февраля 2017
 | 24 мая 2017
 | 158
 | 1,47
|-
 |style="background:#47515F;"|
 | [[Список эпизодов телесериала «100»#Сезон 5 (2018)|5]]
 | 13
 | 24 апреля 2018
 | 7 августа 2018
 | 182
 | 1,61
|-
 |style="background:#473494;"|
 | [[Список эпизодов телесериала «100»#Сезон 6 (2019)|6]]
 | 13
 | 30 апреля 2019
 | 6 августа 2019
 | 
 | 
|-
 |style="background:red;"|
 | [[Список эпизодов телесериала «100»#Сезон 7 (2020)|7]]
| 16
| 20 мая 2020
| 30 сентября 2020
| 
| 
|}

Список серий

Сезон 1 (2014)

Сезон 2 (2014–15)

Сезон 3 (2016)

Сезон 4 (2017)

Сезон 5 (2018)

Сезон 6 (2019)

Сезон 7 (2020)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

100